Cladopathidae är en familj av koralldjur. Cladopathidae ingår i ordningen svarta koralldjur, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cladopathidae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svarta koralldjur
Cladopathidae